Aufpunkt steht
in der Mathematik für den auf einer Geraden oder Ebene gewählten Stützpunkt für deren Darstellung, siehe Parameterform,
in der Physik für einen beliebig gewählten Punkt im Raum (Physik), für den Betrachtungen angestellt werden.